Катод — электрод некоторого прибора, присоединённый к отрицательному полюсу источника тока.
 «Катод» — российский производитель оптикоэлектронных приборов и комплектующих.

См. также 
 Виртуальный катод — потенциальный барьер между катодом и анодом за счёт пространственного заряда потока заряженных частиц в объёме между ними.
 Холодный катод — эмиттер свободных электронов, работающий на основе явления автоэлектронной эмиссии.
 Примечания